

Codici 
 kfs – codice ISO 639-3 della lingua bilaspuri

Mineralogia 
 Kfs – abbreviazione di feldspato potassico

Note